Pietroasa (Argeș).
Pietroasa (Bihor).
Pietroasa (Cluj).
Pietroasa (Suceava).
Pietroasa (Timiș).
Pietroasa (Vâlcea).
Pietroasa (Bolotești) in district Vrancea.
Pietroasa (Câmpineanca) in district Vrancea.
Pietroasa Mică in district Buzău.
Pietroasa (Tâmboești) in district Vrancea.
Pietroasa (Vârteșcoiu) in district Vrancea.
Pietroasele in district Buzău.